Le sigle FACS peut faire référence à :

 Facial action coding system, une méthode de description des mouvements du visage
 Fédération des amis des chemins de fer secondaires, association loi de 1901 française dédiée au patrimoine des chemins de fer secondaires et régionaux et urbains
 Fluorescence-activated cell sorting, un type de cytométrie en flux
 French Army Cobalt Special, une unité de joueurs francophone sur PlanetSide 2